Antos ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Antos (* 1949), deutscher Sprachwissenschaftler
 Karoly Antos (1854–1927), tschechischer Organist und Kirchenmusiker
 Mihály Antos (1879–1937), ungarischer Turner
 Václav Antoš (1905–??), tschechischer Schwimmer

Antos steht außerdem für:
 Mercedes-Benz Antos, LKW-Baureihe

Siehe auch:
 Anthos